

Cinema 
 Blacksmith Scene –  film del 1893 diretto da William K. L. Dickson
 The Blacksmith – cortometraggio muto del 1912 diretto da Wilbert Melville

Altro 
 Blacksmith – personaggio dei fumetti DC Comics
 Blacksmith – monster truck che partecipa alla USHRA Monster Jam dal 2001 fino al 2007
 Henkka T. Blacksmith – bassista finlandese, componente del gruppo musicale Children of Bodom

Pagine correlate 
 The Village Blacksmith